Чемпионат мира по фигурному катанию 1914 года был проведён Международным союзом конькобежцев в Швейцарии и России (Финляндия). Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании и в парном катании.

Соревнование среди мужчин проходили с 21 по 22 февраля в Гельсингфорсе, среди женщин и среди пар — с 24 по 25 января в Санкт-Морице. Впервые число участников в мужском одиночном катании превысило 10 человек. Этот чемпионат стал последним перед Первой мировой войной.

Участники 
В чемпионате приняло участие 33 фигуриста из 8-ми стран:

Результаты

Мужчины 

 WD = Снялся с соревнований

Женщины

Пары

Примечания

Ссылки 
 [figureskating.about.com/od/competition1/p/worlds.htm The World Figure Skating Championships]

Международные соревнования по фигурному катанию в Финляндии
Международные соревнования по фигурному катанию в Швейцарии
Международные соревнования по фигурному катанию в Российской империи
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Январь 1914 года
Февраль 1914 года
1910-е годы в Финляндии
Спорт в России в 1914 году
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионаты мира в Швейцарии
1914 год в Швейцарии